Арістіпп () — давньогрецьке ім'я. Відомі носії:
 Арістіпп з Кирени — давньогрецький філософ
 Арістіпп — тетрарх Лариси
 Арістіпп I — тиран Аргоса (272—251 до н. е.)
 Арістіпп II — тиран Аргоса (241—235 до н. е.)

Грецькі імена